

Persone 
 Rubén Darío – poeta, giornalista e diplomatico nicaraguense
 Rubén Darío Hernández – ex calciatore colombiano
 Rubén Darío Ramírez – calciatore argentino
 Rubén Darío Rojas – ex calciatore argentino naturalizzato boliviano
 Rubén Darío Tufiño – ex calciatore boliviano
 Rubén Darío Velásquez – ex calciatore colombiano

Trasporti 
 Rubén Darío – stazione della metropolitana di Madrid